Bozanic bzw. Bozanić ist der Familienname folgender Personen:

 Josip Bozanić (* 1949), Erzbischof von Zagreb, Kroatien
 Oliver Bozanic (* 1989), australischer Fußballspieler